Ambo steht für:

 Ambo, einen erhöhten Ort in Kirchen zur Verkündigung biblischer Lesungen
 Ambo, auch Ovambo, Bevölkerungsgruppe Namibias
 Ambo (Äthiopien), eine Stadt in Zentral-Äthiopien, gelegen in der Verwaltungsregion Oromia, ca. 100 km westlich von Addis Abeba
 Ambo (Kartoffel), eine Kartoffelsorte
 Ambo (Kiribati), den Parlamentssitz der Hauptstadt South Tarawa des Staates Kiribati auf der Insel Eita (Tarawa)
 Ambo (Peru), Hauptstadt der Provinz Ambo in der peruanischen Region Huánuco
 Provinz Ambo, in Peru
 Distrikt Ambo, in Peru
 Ambo, in Österreich Spielvariante beim Zahlenlotto
 Ambo/Anthos, einen niederländischen Verlag
 AMBO-Ölpipeline, eine geplante Pipeline durch Albanien, Mazedonien und Bulgarien
 Ambo (Insel), eine der indonesischen Balabalaganinseln

ambo- steht für:
 einen Deskriptor in der chemischen Nomenklatur

Siehe auch:
 Ampo